Nocna wizyta – polski komiks wydany w serii Kapitan Żbik. Autorem scenariusza jest Władysław Krupka, a rysunków Bogusław Polch. Kolejne części przygód, przedstawionych w tym zeszycie, zawierają następne komiksy z tej serii zatytułowane: Wąż z rubinowym oczkiem, Pogoń za lwem i Salto śmierci.

Fabuła komiksu 
Na przedmieściu małego miasteczka grupa złodziei – „Czarny”, „Kruk” i „Bocian” – obserwują dom jubilera Stanisława Stawickiego. W nocy trójka przestępców włamuje się do domu terroryzując gospodarzy. Podczas napadu rabują pieniądze oraz cenną biżuterię. Nad ranem gosposia znajduje skrępowanych Stawickich. Wezwana na miejsce milicja rozpoczyna dochodzenie w sprawie. Zabezpieczają ślady, znalezioną czarną rękawiczkę i ślady opon dużego fiata. Komendant powiatowej MO prosi o pomoc w dochodzeniu kapitana Żbika, na co ten chętnie przystaje.

Dodatki 
Umieszczone w pierwszych dwóch wydaniach. 

 Na stronie 34 w cyklu Technika i nauka w służbie MO przedstawiono opis walizki śledczej. 
 Na ostatniej stronie umieszczono zapowiedź następnego komiksu z serii i kronikę MO – rok 1944-46.

Nakład i wydania 
 wydanie  I 1972 – "Sport i Turystyka"
 wydanie  II 1980 – "Sport i Turystyka"
 wydanie  III 2002 – "Muza"
 wydanie  IV 2008 – "Muza"
 wydanie  V 2017 – "Ongrys"

Bibliografia 
 W. Krupka, B. Polch: Nocna wizyta. Warszawa: Sport i Turystyka, 1980.

Kapitan Żbik
Twórczość Bogusława Polcha